Winkeln  heißen folgende geographischen Objekte:

 in Deutschland
 Winkeln (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Winkeln (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Winkeln (Mönchengladbach), Ortsteil der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Winkeln (Schalksmühle), Ortsteil der Gemeinde Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Winkeln (Seelitz), Ortsteil der Gemeinde Seelitz, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 in Österreich
 Winkeln (Gemeinde Alkoven), Ortsteil von Alkoven, Oberösterreich
 Winkeln (Gemeinde Tollet), Ortschaft von Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Winkeln (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Winkeln (Gemeinde Wilhering), Ortschaft von Wilhering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

 in der Schweiz
 Winkeln (St. Gallen), Ortsteil von St. Gallen in der Schweiz

Winkeln ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jansen-Winkeln (1904–1992), deutscher Kirchenkünstler
 Karl Jansen-Winkeln, deutscher Ägyptologe